ASM International — American Society for Metals, американское информационное общество по материалам (Materials Information Society), более 90 лет предоставляющая соответствующую информацию.

Не путать с голландской компанией ASM International (Advanced Semiconductor Materials).

Со времени основания в 1913 году, ASM International работает над предоставлением возможностей для обмена информацией и профессионального взаимодействия.
Аббревиатура ASM была принята в 1933 году.
Сегодня цели организации расширились до удовлетворения технических интересов специалистов по металлам и материалам по всему миру — однако обеспечение информацией и взаимодействия остаётся главной задачей.

Публикации ASM 

Технические публикации ASM Technical Publications — это немаловажный способ ASM продемонстрировать свою приверженность к усовершенствованию технических знаний посредством обмена идей и информации по инженерным материалам таким как: металлы, керамика, пластик и композиты. Технические публикации ASM включают в себя:
 Онлайновая информация по материалам
 Онлайновые ASM справочники, Центр сплавов, Центр микрофотографии
 Справочные публикации
 Серии справочников ASM, авторские и технические книги, сборники данных и атласы
 Журналы
 Современные материалы и технологии, новшества в термообработке.
 Узкоспециализированные журналы
 A & B протоколы по металлургии и материалам; Международный обзор материалов; Журнал по технологиям и эксплуатации материалов; Журнал по фазовому равновесию и диффузии; Журнал по технологиям газотермического напыления; Журнал по анализу разрушений и их предотвращение.
 Программа диаграммы фаз сплава
 Двойные, тройные и фазовые диаграммы более высокого порядка.
 Центр данных по материалам
 Обзор протоколов по сплавам, база данных свойств материалов, Всемирные руководства по равноценным металлам и сплавам, и технические сплавы Уолдмана.
 Образование и обучение
 Образовательные курсы в штаб-квартире ASM, на вашем предприятии или прочие удобные возможности, представляемые известными экспертами отрасли.
 Технические презентации
 Семинары, конференции и торговые выставки.

Ссылки 
Официальный сайт Информационного общества по материалам ASM

Организации по стандартизации в США
Международные организации по стандартизации
Стандартизационные организации в материаловедении
Организации, основанные в 1913 году